FCC — аббревиатура. Может означать:
 Federal Communications Commission — Федеральная комиссия по связи (США).
 Future Circular Collider — проект будущего коллайдера в ЦЕРН.
 Firefighter's Combat Challenge - Scott Firefighter Combat Challenge